Todenhausen ist der Name folgender Orte:

 Todenhausen (Frielendorf), ein Ortsteil  der Gemeinde Frielendorf im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Todenhausen (Kirchditmold), Wüstung in der Gemarkung Kirchditmold, Stadt Kassel
 Todenhausen (Wetter), ein Stadtteil von Wetter im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Todenhausen (Wolfhagen), Wüstung in der Gemarkung von Wolfhagen im Landkreis Kassel

Siehe auch:
 Dodenhusen
 Todtenhausen